Алекси (Алексо) Мирчев Деспотов е български дърворезбар, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Алекси Мирчев е роден в малореканското село Осой в 1835 година. Баща му Мирче Деспотов (1802 - 1883) и синовете му Нестор Алексиев (1873 - 1969) и Лазар Алексиев също са видни резбари и строители. Работи с баща си, а след смъртта му в 1883 година, се заселва в София със сина си Нестор. Формира своя тайфа, с която работи в България, в Дебърско, в Сярско, в Румъния. Често прави гипсови елементи като украса на капители - листа, цветове, птици, животни, ангели, които по-късно оцветява и позлатява. Негови са капителите в „Света Неделя“ в София, изработени след Сръбско-българската война, разрушени при атентата в 1925 г. Заедно с Нестор изработва иконостаса на църквата „Свети Илия“ в Княжево, който не се отличава с високи художествени качества, докато Нестор прави владишкия трон. Участва със сина си Нестор и Филипови при изрязването на иконостаса на „Света Троица“ в царибродското село Лукавица.

В края на живота си се мести да живее при синовете си Нестор и Лазар и щерката Дева в Крушево.

Родословие

Бележки 

Български дърворезбари
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Осой
Починали в Крушево